Arona bezeichnet:

 Arona (Piemont), eine Gemeinde in Italien
 Arona (Teneriffa), eine Gemeinde in Spanien
 Arona (Papua-Neuguinea), ein Ort in der Provinz Eastern Highlands von Papua-Neuguinea
 Arona (Guadalcanal), eine Insel vor Guadalcanal, Salomonen
 Arona (Alabama), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Arona (Pennsylvania), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Arona (Lettland), einen Fluss in Lettland
 Seat Arona, ein Automobil der Marke Seat
 Arona Klinik für Altersmedizin, eine im Jahr 2019 in Berlin eröffnete Klinik für Geriatrie